Llavors de les plantes del gènere Phaseolus
 La mongeta o fesol (Phaseolus vulgaris)
 Llavors de les plantes del gènere Lathyrus
 Llavors de les plantes del gènere Vigna

Vegeu també 
 Pèsols